Andrij Mykolajovytj Kalasjnikov, född den 20 november 1964, är en ukrainsk brottare som tog OS-brons i flugviktsbrottning i den grekisk-romerska klassen 1996 i Atlanta.

Källor
 Denna artikel är helt eller delvis översatt från motsvarande artikel på engelska wikipedia.

Externa länkar
 Profil på sports-reference.com

Ukrainska brottare
Ukrainska olympiska bronsmedaljörer
Olympiska bronsmedaljörer 1996
Tävlande vid olympiska sommarspelen 1996 från Ukraina
Tävlande i brottning vid olympiska sommarspelen 1996
Tävlande vid olympiska sommarspelen 2000 från Ukraina
Tävlande i brottning vid olympiska sommarspelen 2000
Män
Födda 1964
Levande personer